Рахмонов — чоловіче прізвище, аналог жіночого прізвища Рахмонова. Походить від мусульманського чоловічого імені Рахмон, яке утворилося від арабського Рахмон — «милосердний».

Рахмонов () — узбецьке прізвище.

Відомі носії:
 Рахмонов Аббос Зафар-огли ( 1998) — узбецький борець вільного стилю, бронзовий призер чемпіонату Азії, учасник Олімпійських ігор.
 Давлатбек Рахмонов (1949—2006)  — державний і громадський діяч Узбекистану по боротьбі з корупцією, прокурор системи прокуратури Узбекистану.
 Рахмонов Дарвішбек ( 1952) — видатний діяч циркового мистецтва Узбекистану, художній керівник зразкової циркової трупи «Калдіргоч» (Ластівка).
 Рахмонов Ділдорбек ( 1941) —- радянський киргизький актор і театральний діяч Киргизстана, журналіст, поет.
 Рахмонов Журахон (1917—1977) — засновник театру імені Бобура міста Ош, радянський театральний актор, Заслужений артист Узбецької РСР (1974).
 Рахмонов Урінбой (1910—1980) — радянський киргизький актор і театральний діяч, засновник театру імені Бобура в місті Ош, поет.

Примітки 

Узбецькі прізвища